West Dean est un village du Gloucestershire.
 West Dean est un village du Sussex de l'Ouest.
 West Dean est un village du Wiltshire.